Benjamin Baffie, né le , est un comédien et auteur français.

Il est le fils Sandrine et de Laurent Baffie. Il est le troisième d'une fratrie de quatre enfants.

Théâtre 

 2016 : Toc toc de Laurent Baffie, mise en scène de l'auteur. Théâtre Le Palace.
 2018 : Sexe, Magouilles et Culture générale de Laurent Baffie, mise en scène de l'auteur. Théâtre Le Palace.
 2019 : Paris, Barbès, Tel Aviv de Benjamin Elharrar. Comédie Montorgueil.
 2019 : Douce amère de Jean Poiret, mise en scène de Michel Fau. Tournée.
 2019 : Une fille pour deux de Benjamin Baffie et Jérémie Duvall. Comédie Montorgueil.
 2022 : Finalement, je vais bien! de Julien Gobin, mise en scène d'Éric Delcourt. Théâtre de dix heures.
 2022 : La guerre des sexes de Pascal Grégoire. Théâtre Les enfants du Paradis.
 2022 : Serial Dragueur d'Alexandre Coquoin, mise en scène de l'auteur. Comédie Oberkampf.
 2023 : Les Cabots de Mythic et Hugo Rezeda, mise en scène de Hugo Rezeda. Alhambra Paris.

Filmographie

Télévision 

 2019 : Balthazar (Saison 2)
 2022 : I3P (Saison 1 épisodes 3 et 4) La butte aux cailles

Cinéma 

 2003 : Les clés de bagnole de Laurent Baffie
 2019 : Versus de François Valla
 2021 : Envole-moi de Christophe Barratier

Auteur 

 Une fille pour deux. Pièce de théâtre. Co-écrite avec Jérémie Duvall

Notes et références 

Acteur français de théâtre
Acteur français de cinéma